Böckling ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Böckling (* 1952), deutscher Handballspieler und -trainer
 Theodor Böckling (1862–1917), deutscher Radsportfunktionär